Шаброль () — французская фамилия.

Известные носители:
 Шаброль, Андре Жан Христоф (1771—1836) — французский политический деятель.
 Шаброль, Клод (1930—2010) — французский кинорежиссёр.
 Шаброль, Тома (род. 1963) — французский актёр.

 Форт Шаброль — ироническое название дома в Париже, на улице Шаброль, в котором президент антисемитской лиги Жюль Герен заперся с несколькими товарищами и сопротивлялся аресту с 12 августа по 20 сентября 1899 года.

Примечания